AKL steht als Abkürzung für:

 Allgemeines Künstlerlexikon, ein 1969 begonnenes Lexikonprojekt
 Antikapitalistische Linke, eine Strömung innerhalb der Partei Die Linke
 Automatisches Kleinteilelager
 Air Kiribati, die nationale Fluggesellschaft von Kiribati (ICAO-Code)
 Flughafen Auckland, Neuseeland (IATA-Code)
Assyrische Königsliste, Namen der assyrischen Könige von den Anfängen bis 722 v. Chr
 Arbeitsgemeinschaft katholischer Liturgikdozentinnen und -dozenten im deutschen Sprachgebiet 

Akl ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Akl (* 1936), libanesischer Politiker, Richter am Internationalen Seegerichtshof
 Said Akl (um 1912–2014), libanesischer Dichter
 Walid Akl (1945–1997), französischer Pianist

Abkürzung